Давид I — один из католикосов Кавказской Албанской церкви, стоит десятым в списке католикосов Мхитара Гоша.

См. также 
 Григорис (святой)
 Список католикосов Албанской Апостольской церкви

Примечания 

Католикосы Албанской Апостольской церкви
Церковные деятели Кавказской Албании